Januszpol – nazwa miasta Nowe Kiejdany założonego na Litwie w 1643 roku
 Januszpol – historyczna nazwa miasta Jampol na Wołyniu
 Iwanopil – osiedle typu miejskiego na Ukrainie